Schwoon ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Schwoon (* 1943), deutscher Psychologe 
 Karl Schwoon (1908–1976), deutscher Maler
 Kilian Schwoon (* 1972), deutscher Komponist